Флаш ( — «масть») — п'ять карт однієї масті, наприклад: K♠ J♠ 8♠ 4♠ 3♠.
 Стрейт-флаш ( — «масть по черзі», «масть по порядку») — п'ять карт однієї масті, що йдуть по зростанню без прогалин, наприклад: 9♠ 8♠ 7♠ 6♠ 5♠.
 Роял-флаш ( — «королівська масть») — старші п'ять карт (туз, король, дама, валет, десять) однієї масті, наприклад: A♥ K♥ Q♥ J♥ 10♥.
 Флаш — у чайній термінології, термін, що означає певний період збирання чаю.
 Флаш — у чайній термінології, «чайний трилисник» — брунька чайного куща із двома сусідніми, наймолодшими листками.